Insubre è un aggettivo che può riferirsi a:
Insubri – popolazione celtica
lingua insubre – la lingua di questa popolazione
Insubria – regione storico geografica
Insubre – una denominazione umanistica del dialetto lombardo occidentale
Regio Insubrica – Euroregione